Mecklenburg County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mecklenburg County Courthouse (North Carolina), ID-Nr. 79001734
 Mecklenburg County Courthouse (Virginia), ID-Nr. 75002025